Cikuya (Culamega), een plaats in Indonesië
Cikuya (Cicalengka), een plaats in Indonesië
Cikuya (Banjarharjo)
Cikuya (Solear)